Zkratka ICE má více významů:
 anglicky led
 Intercity-Express, dříve InterCityExpress – druh vysokorychlostních vlaků
 obvodový emulátor (In-circuit emulator) – hardwarové zařízení pro ladění počítačových programů
 Interactive Connectivity Establishment
 Information Concealment Engine – bloková šifra
 International Cometary Explorer, původně International Sun/Earth Explorer 3 (ISEE-3)
 ICE (skupina) – norská eurodancová skupina
 The Information and Content Exchange (ICE) Protocol
 IntercontinentalExchange – společnost provozující komoditní burzu
 ICE kontakt – In Case of Emergency – mezinárodně uznávaná položka telefonního seznamu v mobilním telefonu. Pokud se vám něco stane, záchranná služba nebo policie, hasiči, budou volat na číslo uložené jako ICE
 Digital ICE – technologie pro odstranění vad obrazu při skenování

Zkratky